Ма́кара (, ) — мифическое морское чудовище, известное в индийской традиции и у ряда народов, на которые эта традиция оказала влияние. Макара часто представляется гигантским водным животным (индийский вариант левиафана), сочетающим в себе черты дельфина, акулы и крокодила. Является ваханой Варуны, Ганги и символом бога Камы.

В индуизме соответствует обозначению зодиакального созвездия Козерога.

На санскрите слово означает «морской дракон» или «водяной монстр».

Изображения чудовища широко используются в индуизме и тибетском буддизме, они распространены в странах Южной и Юго-Восточной Азии.

В честь этого существа назван род примитивных китообразных Makaracetus. На черепе этого животного имеются обширные участки, считающиеся местами прикрепления мышц, образующих хоботообразную структуру.

Индуистская мифология

Галерея

Примечания 

Персонажи индуистской мифологии
Мифические животные